Дунин-Борковский (, ) — польская и украинская фамилия.

 Известные носители 
 Дунин-Борковский, Александер Лешек (1811—1896) — польский писатель и политический деятель.
 Дунин-Борковский, Василий Касперович (1640—1702) — генеральный обозный, черниговский полковник Войска Запорожского.
 Дунин-Борковский, Ежи Север Теофил (1856—1908) — политик, государственный и общественный деятель, историк, геральдист и генеалог.
 
 Дунин-Борковский, Станислав (1782—1850) — польский геолог, первый польский минералог, литератор, член горно-академического общества во Фрайбурге и Париже. См. также 
 Дунин-Барковский